Jméno a příjmení Jiří Hrdlička má více nositelů:

 Jiří Hrdlička (politik) (1921–???) – český a československý politik za ČSS, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Hrdlička (politik 1924) (1924–???) – český a československý politik, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Hrdlička (sportovec) – český sportovec, reprezentant v kolové